Еланкур — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Еланкур — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза